Hercegovački ustanak 1875., ustanak Ivana Musića
 Hercegovački ustanak (1875. – 1878.), usatank podignut u Nevesinju